Hausenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Christian Hausenberg (* 1998), estnischer Leichtathlet
 Kristi Hausenberg (* 1989), estnische Fußballspielerin
 Triinu Hausenberg (* 2002), estnische Nordischer Kombiniererin und Skispringerin